

Неготино — місто, община Неготино, Вардарський регіон
 Неготино — община, Вардарський регіон

Неготино — присілок, Жуковський район, Брянська область
 Неготино — присілок, Калінінський район, Тверська область